Somos Jóvenes medio de prensa revista diseñada para los jóvenes.

Fundación 
 y gracias a los avances tecnológicos y el talento humano, nace la versión en línea en 1988.

Objetivos 
Es una publicación periódica dirigida, fundamentalmente, a los jóvenes, y en cuyas páginas desarrollan temas relacionados con la historia, los deportes, la música, la educación, la cultura, la sexualidad en la adolescencia y la juventud, entre otros de no menos importancia para esa etapa de la vida humana.

Tiene como objetivo llegar a los adolescentes de una manera amena, clara y real de la vida, sus últimas páginas tienen como importancia las relaciones humanas, correspondencias, amigos en la red, amigos y concluye con fotografías o pinturas de artistas.

No solo refleja los problemas de diversa índole que enfrentan los adolescentes y los jóvenes en la nueva sociedad que se edifica, sino también las posibles vías para tratar de resolverlos, en la misma medida en que la solución de dichos conflictos sea factible.

Referencias 
 Revista Somos Jóvenes, sept.2011, Casa Editora Abril
 Revista Somos Jóvenes. Disponible en: Somos Jóvenes
 Cubaliteratura

Enlaces externos 
Página de la revista Somos Jóvenes

Revistas